Австрия принимала участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, которые проходили в Сочи (Россия) с 7 по 23 февраля, где её представляли 132 спортсмена во всех видах спорта за исключением кёрлинга. Австрийская делегация впервые была представлена столь многочисленно на Олимпийских играх. Первоначально на церемонии открытия Олимпийских игр флаг Австрии должен был нести горнолыжник Бенджамин Райх, но решил отложить свой приезд в Сочи и пропустить церемонию. Его заменил двоеборец Марио Штехер. На церемонии закрытия флаг Австрии доверили нести сноубордистке, олимпийской чемпионке игр в Сочи, Юлии Дуймовиц.

Зимние Олимпийские игры 2014 для Австрии практически повторили результат предыдущих зимних игр — было завоёвано 4 золотые, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. В неофициальном медальном зачёте Австрия также как и на играх в Ванкувере заняла 9-е место. 23 февраля стало известно, что лыжник Йоханнес Дюрр был отстранён от участия в зимних Олимпийских игр после того, как в его допинг-пробе был обнаружен запрещённый препарат — эритропоэтин.

Медали

Состав и результаты

Биатлон 

Мужчины (5 спортсменов)

Женщины (2 спортсмена)

Смешанная эстафета

Бобслей 

Мужчины

Женщины

Горнолыжный спорт 

Мужчины

 Женщины

Конькобежный спорт 

Женщины
 Индивидуальные гонки

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанционные гонки

 Спринт

 Женщины
 Дистанционные гонки

 Спринт

Прыжки с трамплина 

 Мужчины

Женщины

Санный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Смешанные команды

Скелетон 

Мужчины

Женщины

Сноуборд 

 Слоупстайл

 Бордеркросс

 Параллельный гигантский слалом

 Параллельный слалом

Фигурное катание

Фристайл 

 Ски-кросс

Слоупстайл

Ски-хафпайп

Хоккей 

Мужская сборная Австрии впервые с 2002 года выступала на хоккейном турнире Олимпийских игр. Она завоевала это право победив в группе D финальной квалификации.

Мужчины 

Состав

По данным: IIHF.com и Eliteprospects.com

Предварительный раунд

Группа B

Время местное (UTC+4).

Квалификация плей-офф

Время местное (UTC+4).

Мужская сборная Австрии заняла 10-е место

Шорт-трек 

 Женщины

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Австрия
Зимние Олимпийские игры